plaatsen in de VS:
 Endicott (Nebraska)
 Endicott (New York)
 Endicott (Washington)
 Endicott (lied), een nummer van Kid Creole and the Coconuts